{{Договор
|название=Договор о дружбе, ненападении и нейтралитете между СССР и Италией
|long_name=
|изображение=
|ширина=
|заголовок=
|тип=
|дата_подготовки=
|дата_подписания=2 сентября 1933
|место_подписания= Рим, Италия
|скреплен_печатью=
|вступление_в_силу=
|условия=
|окончание действия= 22 июня 1941
|подписан= Бенито МуссолиниВладимир Потёмкин
|стороны=  СССР Италия
|место_хранения=
|языки= русский и итальянский
|website=
|wikisource= 
}}Договор о дружбе, ненападении и нейтралитете между СССР и Италией () или же просто Итало-советский пакт''' — дипломатическое соглашение между Советским Союзом и Королевством Италия. Подписано 2 сентября 1933 года, действовало до 22 июня 1941 года, когда Италия объявила войну Советскому Союзу. Пакт строился на более ранних экономических отношениях (традиционно крепких между странами), направленных на обеспечение безопасности на Балканах и на некоторое время взаимное подозрение в намерениях нацистской Германии.

Предыстория  
Отношения между Советским Союзом и Италией со времени официального дипломатического признания в 1924 году были предметными, активными, разнообразными и в целом отражали довоенные традиции. По большей части как коммунистическая, так и фашистская идеология считали, что революционная воинственность другого довольно мягка. Таким образом, идеология не играла существенной роли в итало-советских отношениях, за исключением тех случаев, когда, по другим причинам, они уже были напряженными — и это было достаточно редко до 1936 года.

Практическая политика приобрела новую актуальность с приходом к власти в Германии в январе 1933 года Адольфа Гитлера — событие, которое перевернуло все предыдущие европейские дипломатические конструкции. Теперь Москва и Рим искали способы сдерживания возрождающейся Германии. Обоим пришлось отказаться от части своего анти-версальского ревизионизма и начать поддерживать статус-кво в той мере, в которой это могло бы блокировать немецкую экспансию во вредных для них направлениях. По экономическим, политическим, идеологическим и военным вопросам каждый обратился за поддержкой к другому, особенно в Юго-Восточной Европе, где их корыстное сотрудничество и конкуренция встретились.
После прихода к власти Гитлера и в Риме, и в Москве реакция на фюрера на ранних этапах была удивительно схожа. Оба недооценили его, и оба надеялись продолжить свое сотрудничество с Германией, направленное против Франции и её союзников. Но оба также подозревали потенциал гитлеровского режима и искали гарантий.

Особой роли на мировой арене этот договор не сыграл. Однако СССР тесно сотрудничал с Италией во время индустриализации в военно-промышленном секторе. В СССР работали итальянские специалисты. Были закуплены лицензии на производство подводных лодок (тип "Д", "тип К" - украден разведкой), эсминцев ("серия №7", проекты "20", "35", "48") и, соответственно, корабельных орудий и торпед (45-36АН, 45-36АВА, тип 53-38). Фактически итальянские технологии стали основой для советского флота.

Текст договора 

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и Его Величество Король Италии, воодушевленные желанием всеми силами способствовать сохранению всеобщего мира, в учёте непрерывности дружественных отношений, соединяющих обе страны, в решимости следовать и впредь политике полнейшего воздержания от всякого вмешательства в обоюдные внутренние дела, согласились закрепить существующие между Союзом Советских Социалистических Республик и Италией отношения заключением настоящего договора и назначили для этой цели в качестве уполномоченных:

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик:

Г. Владимира Потемкина, Чрезвычайного и Полномочного Посла Союза Советских Социалистических Республик в Риме,

Его Величество Король Италии:

Е. П. Бенито Муссолини, Главу Правительства, Первого Министра Статс-Секретаря, Министра Статс-Секретаря Иностранных Дел, которые, после признания соответствующих полномочий находящимися в добром и надлежащем виде, пришли к соглашению о нижеследующих постановлениях:

 Статья 1-ая

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется перед другою не прибегать ни в каком случае против неё, ни отдельно, ни совместно с одной или несколькими третьими державами, ни к войне, ни к какому-либо нападению на суше, на море или в воздухе и уважать неприкосновенность территорий, находящихся под её суверенитетом.

 Статья 2-ая

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон явится предметом нападения со стороны одной или нескольких третьих держав, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется соблюдать нейтралитет в течение всего времени конфликта.

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон прибегнет к нападению против третьей державы, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона будет иметь возможность денонсировать без предупреждения настоящий договор.

 Статья 3-ья

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется в течение действия настоящего договора не участвовать ни в каком международном соглашении, которое имело бы практическим последствием запрещение покупки у другой стороны или продажи ей товаров, или предоставления ей кредитов, и не принимать никакой меры, которая имела бы последствием исключение другой стороны из всякого участия в её внешней торговле.

 Статья 4-ая

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не входить ни в какое соглашение политического или экономического порядка и ни в какую комбинацию, направленные против одной из них.

 Статья 5-ая

Обязательства, изложенные в предшествующих статьях, не могут никаким образом ограничить или изменить права и обязанности, вытекающие для каждой из Высоких Договаривающихся Сторон из соглашений, заключенных ею ранее вступления в силу настоящего договора, причем каждая из сторон заявляет настоящей статьей, что она не связана никаким соглашением, налагающим на неё обязательство участвовать в нападении, предпринятом третьим государством.

 Статья 6-ая

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются подвергать согласительной процедуре вопросы, по которым между ними возникли бы расхождения и которые не могли бы быть разрешены обычным дипломатическим путем.

 Статья 7-ая

Настоящий договор, коего русский и итальянский тексты будут иметь одинаковую силу, будет ратификован, и его ратификации будут обменены в Москве. Он вступит в действие начиная со сказанного обмена и будет оставаться в силе в течение годичного срока со дня, когда одна из Высоких Договаривающихся Сторон известит другую о своем намерении его денонсировать. Это извещение, однако, не может иметь места прежде истечения пятилетнего срока, считая со дня вступления в силу настоящего договора.

В удостоверение чего, уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати.

Совершено в двух экземплярах, один на русском языке и один на итальянском языке, в Риме, 2 сентября 1933 года.

Вл. Потемкин Б. Муссолини

Печат. по арх. Опубл. в «Собрании законов…», отд. II, № 30, 31 декабря 1933 г., стр. 260—263.

Договор ратифицирован ЦИК СССР 7 октября 1933 г., королем Италии — 19 октября 1933 г. Обмен ратификационными грамотами состоялся в г. Москве 15 декабря 1933 г.

См. также 

 Стальной пакт
 Мюнхенское соглашение
 Договор о дружбе и границе между СССР и Германией
 Германо-советское торговое соглашение (1939)

Ссылки и литература 

 Burgwyn, H. James (1997). Italian Foreign Policy in the Interwar Period, 1918—1940. Greenwood Press. ISBN 0275948773.
 Calvitt Clarke, Joseph (1991). Russia and Italy Against Hitler: The Bolshevik-Fascist Rapprochment of the 1930s. Greenwood Press. ISBN 0313274681.
 Gorodetsky, Gabriel (2014). Soviet Foreign Policy, 1917—1991: A Retrospective. Routledge. ISBN 1135201749.
 Stocker, Donald J. (2003). Girding for Battle: The Arms Trade in a Global Perspective, 1815—1940. Greenwood Press. ISBN 0275973395.
 Strang, G. Bruce (2016). Collision of Empires: Italy’s Invasion of Ethiopia and Its International Impact. Routledge. ISBN 1317164172.
 Советско-итальянский пакт (2 сентября 1933 г.)

1933 год в СССР
Международные договоры СССР
Международные договоры Италии
1933 год в Италии
1933 год в политике
Сентябрь 1933 года
История Рима
События 2 сентября